Unterach steht für:
 Unterach am Attersee, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich
 Unterach (Rehling), Ortsteil der Gemeinde Rehling im Landkreis Aichach-Friedberg in Schwaben, Bayern
 Unterach (Schiff, 1870), Seiten-Schaufelrad-Fahrgastschiff, Baujahr 1870, zuletzt für die Attersee-Schifffahrt in Fahrt, 1979 verschrottet
 Unterach (Schiff, 1970), Fahrgastschiff Baujahr 1970, ab 1984 auf dem Attersee